Междуре́чье — посёлок, экопоселение с общей идеей жизни на своей земле в гармонии с природой. Расположено на высоком берегу реки Зуша в Мценском районе Орловской области. Жители посёлка придерживаются здорового активного образа жизни, ответственного отношения к своей земле и среде обитания, проводят культурные и спортивные мероприятия.

История 
Междуречье появилось 16 марта 2008 года по инициативе группы единомышленников, мечтавших о создании экопоселения для обустройства родовых поместий.

В генеральном плане Карандаковского сельского поселения впервые появляется как садоводческое общество «Междуречье» площадью около 240 га юго-западнее д. Миново.

В 2019 году поселение получает официальный адрес как территория СОСН Междуречье. Тогда же появляются и первые жители, официально прописанные непосредственно в поселении.

В 2020 году официально регистрируется территориальное общественное самоуправление «Наше Междуречье».

Однако на территории современного Междуречья ранее были и другие поселения людей. Так на трёхверстовой военно-топографической карте Орловской области 1870 года в данном месте обозначена деревня Роженецъ. Хутор ещё присутствует и на послевоенных картах СССР.

Кроме того, здесь же ближе к реке располагается древнее городище, которое датируется второй половиной I тысячелетия до нашей эры..

Одна из улиц поселения носит название Рожанецкая в честь бывшего хутора и исторического городища.

География 
Междуречье находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, в междуречье рек Ока и Зуша. Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.

С трёх сторон: на севере, западе и юге,— Междуречье окружено лесным массивом. Восточная граница поселения представляет собой высокий берег реки Зуши, местами достаточно крутой,частично покрытый лесом, с очень живописным видом на нижележащие поля и леса. В своей северо-восточной части граничит с деревней Миново. Дальше на севере за лесом расположена деревня Шашкино. На другом берегу Зуши, который связан с Междуречьем автомобильным мостом в Миново, находятся на востоке деревня Марс и на северо-востоке населенные пункты Тульской области: Троицкое-Бачурино и Снежедь. Река Ока находится в 2 км на запад от поселения.

Часовой пояс

Население 
По состоянию на март 2020 года в поселении официально зарегистрировано 18 человек. При этом фактически проживают 23 семьи (63 человека), 13 из которых круглогодично (39 человек) .

Культура 
Жители поселения Междуречья в большей части придерживаются здорового образа жизни, не употребляют алкоголь, проводят активные оздоровительные игры и практики, например, еженедельную йогу.

В Междуречье организуются различные мероприятия, фестивали, семинары, например, этнофестиваль «Радость жизни».

Кроме того, жители принимают активное участие в культурных, исторических, этнографических и экологических мероприятиях сельского поселения и района, в том числе: фестивале «За околицей», памятных мероприятиях в честь 9 мая, высадке сада памяти.

Этнофестиваль «Радость жизни» 

В экопоселении Междуречье ежегодно в середине июля проводится этнофестиваль «Радость жизни». Первый фестиваль прошёл в 2014 году. По оценке организаторов, фестиваль в 2019 году собрал более 300 человек, в 2020 году — около 400.

Этнофестиваль длится семь дней и включает в себя насыщенную программу:
 концерты таких творческих коллективов как: Марат Нигматуллин, «VECTOR FIVE», «ХорошО-да-ЛаднО», «Человек Мира», «Вне времени», «АУРАМИРА»
 мастер-классы: резьба и роспись по дереву, кройка и шитьё одежды и аксессуаров 
 игры, спортивные мероприятия и волейбольные матчи
 танцы народов мира и хороводы
 йога, цигун и духовные практики
 вегетарианское и сыроедное питание
 ярмарка
 а также показ мод, прогулки по лесу, экскурсии по поселению, музыкальные и творческие вечера на Джем-поляне и др.
В 2019 году фильм о фестивале журналиста ОГТРК Татьяны Тимохиной занял второе место в номинации «Современная старина» на II Всероссийском фестивале телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».

Архитектура и достопримечательности 

 Городище Роженец, имеющее два вала, на расстоянии 40 м друг от друга. Площадка городища 110 х 60 м
 Большие качели на высоком берегу Зуши с захватывающим видом на Марс
 Круглый купольный дом

Управление 
Вопросы местного значения решаются на общем собрании жителей. 25 Мая 2020 года администрацией Карандаковского сельского поселения был официально зарегистрирован устав территориального общественного самоуправления «Наше Междуречье». Ранее в конце февраля того же года решением Совета народных депутатов были утверждены границы ТОС.

Инфраструктура 
Имеется общественный участок с общим домом купольной формы для организации общественных мероприятий (в частности, общего собрания жителей), временного проживания и приёма гостей. Кроме того здесь же есть детская площадка, баня, вода, электричество и интернет, доступные жителям поселения.

Также на общественном участке заложен фруктовый сад как территория для общих дел, спорта и проведения праздников. Для обустройства сада приобретались саженцы в Орловском и Тульском питомниках растений.

До поселения идёт дорога регионального значения Мценск-Болхов с ответвлением в сторону деревни Шашкино, имеющим на текущий момент плохое состояние дорожного полотна. Также можно заехать со стороны деревни Миново, в том числе через мост из Тульской области. Дороги по поселению грунтовые, частично отсыпанные и укреплённые.

До деревни Шашкино несколько раз в день ходит автобус из Мценска. В сам город Мценск можно добраться автобусами и поездами из Орла, Тулы и Москвы.

Посёлок электрифицирован.

Ближайшие магазин, медпункт, остановка находятся в деревне Шашкино.

Экономика 
Экономическая составляющая жителей поселения базируется на натуральном хозяйстве, удалённой и вахтовой работе, заработке в поселении и в городе, а также производстве.

Марка крафтового шоколада «Добро», созданного жителями поселения (производство находится во Мценске), известна далеко за пределами Орловщины.

Уличная сеть 
Уличная сеть поселения Междуречье представлена следующими улицами:
 Медовая
 Дубравная
 Сосновая
 Кленовая
 Высокий берег
 Рожанецкая
 Цветущие сады
 Тихолесье

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная группа в контакте с актуальными новостями
 Официальный канал на Youtube

Примечания 

Населённые пункты Мценского района